Copa Libertadores 2016 var 2016 års säsong av fotbollscupen Copa Libertadores. I turneringen deltog lag från de tio medlemsländerna av CONMEBOL samt tre lag från Mexiko. Länderna från CONMEBOL fick generellt tre platser vardera tilldelade sig, förutom Argentina och Brasilien som fick fem platser vardera. Dessutom blev de regerande mästarna direktkvalificerade, i det här fallet River Plate från Argentina. Totalt deltog 38 lag i turneringen. Turneringen vanns av Atlético Nacional från Colombia, som därmed kvalificerade sig för VM i fotboll för klubblag 2016.

Deltagande lag

Första omgången

Andra omgången

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
Copa Sudamericana 2016

 

2016 i Brasilien
2016 i Argentina